Педернал има више значења:

 Педернал (Сан Кристобал де лас Касас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Педернал (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Педернал (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Педернал (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику